Hårsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hårsjön, Skåne, sjö i Hässleholms kommun,  (16,7 ha)
Hårsjön, Småland, sjö i Växjö kommun, 
Hårsjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun,  (6,53 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn